Konstantas steht für:

 Konstantas (Vorname), männlicher Vorname

Konstantas ist der Familienname folgender Personen:

 Stelios Konstantas, zyprischer Sänger